Полная группа:
 Полная группа — группа, которая изоморфна своей группе автоморфизмов.
 Полная группа — так называют делимые неабелевы группы.
 Полная группа событий — в теории вероятностей система случайных событий такая, что непременно произойдет одно и только одно из них.